Jméno a příjmení Oldřich Musil má více nositelů:

 Oldřich Musil (herec) (1921–1983) – český herec 
 Oldřich Musil (politik) (* 1946) – český politik z jižní Moravy, po sametové revoluci čs. poslanec FS za KDS